174 pays prennent part à ce tour préliminaire de la Coupe du monde de football de 1998 pour un total de 643 matchs de qualification. 

Dix pays furent invaincus lors de ces éliminatoires : l'Angola (non qualifié), le Cameroun, le Maroc, la Tunisie dans la zone Afrique ; l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Norvège, la Roumanie dans la zone Europe ; l'Australie (non qualifié) dans la zone Océanie.

Au cours des qualifications, l'Iran s'impose 17-0 contre les Maldives établissant alors le record de la plus large victoire (le record actuel a été établi le  lors du match Australie-Samoa américaines : 31-0).

Zone Europe 
49 équipes participent pour 14 places en phase finale.

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Groupe 6 

|}

Groupe 7 

|}

Groupe 8 

|}

Groupe 9 

|}

Barrages

Classement des deuxièmes 
Les deuxièmes sont départagés en fonction des résultats obtenus contre les premiers, troisièmes, et quatrièmes de chaque groupe:

L'Écosse est qualifié en tant que meilleurs deuxième des neuf groupes. Les huit autres équipes ayant terminé à la deuxième place d'un groupe se rencontrent en match aller-retour le 22 octobre et le  pour des barrages dont les quatre vainqueurs seront qualifiés.

Barrages 

|}

La Croatie, L'Italie, La Belgique et La Yougoslavie se qualifient pour la Coupe du monde 1998.

Zone Amérique du Sud 

10 équipes membres de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) s'inscrivent à la Coupe du monde. Parmi celles-ci figure le Brésil, qualifié d'office pour la phase finale en France en tant que champion du monde en titre. 

Les éliminatoires de la zone sud-américaine concernent ainsi les 9 équipes restantes. Ces équipes se disputent 4 places qualificatives pour la Coupe du monde au cours d'un championnat avec matchs aller et retour. Ces 4 places qualificatives furent attribuées aux 4 premières équipes. Le championnat se déroule en dix-huit journées s'étalant du  au , ce qui donna lieu à 72 rencontres. À chaque journée une équipe est exempte. C'est la première fois que les participants de la zone sud-américaine s'affrontent dans un groupe unique.

L'Argentine, le Paraguay, la Colombie et la Chili terminent dans cet ordre aux quatre premières places du groupe et rejoignent le Brésil en phase finale. Les trois premières équipes se qualifient dès la . Lors de la  le Chili gagne à domicile 4-0 face au Pérou ce qui lui permet de revenir à hauteur du Pérou avec 22 points, le Chili passant même en quatrième position au bénéfice d'une meilleure différence de buts (+11 contre -2). Les deux équipes gagnent leur dernier match à domicile face respectivement à la Bolivie et au Paraguay et le Chili se qualifie.

Au total 184 buts ont été marqués dans ce groupe pour une moyenne de 2,56 buts par match. Le meilleur buteur de la compétition fut le Chilien Iván Zamorano avec 12 buts, devant un autre Chilien Marcelo Salas et le Colombien Faustino Asprilla avec respectivement 11 et 7 buts marqués.

|}

Zone Afrique 
37 équipes inscrites pour 5 places en phase finale.

Premier tour 

|}

Second tour

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 
* La  a commencé les éliminatoires sous le nom de .

|}

Groupe 4 

|}

Groupe 5 

|}

Zone Asie 
36 pays participent pour 3 places plus une place de barragiste.

Premier tour

Groupe 1 
 Matches aller disputés à Kuala Lumpur ()

 Matches retour disputés à Djeddah ()

Classement

Groupe 2 
 Matches aller disputés à Damas ()

* Forfait

 Matches aller disputés à Téhéran ()

Classement

Groupe 3 
 Matches aller disputés à Manama ()

 Matches aller disputés à Charjah ()

Classement

Groupe 4 
 Matches aller disputés à Mascate ()

 Matches aller disputés au ()

Classement

Groupe 5 

Classement

Groupe 6 

Classement

Groupe 7 

Classement

Groupe 8 

Classement

Groupe 9 

Classement

Groupe 10 
 Matchs disputés à Doha ()

Classement

Second tour

Groupe A 

Classement

Groupe B 

Classement

Barrage AFC 

Le  est qualifié pour la Coupe du monde 1998. 

L' ira en barrage Asie/Océanie.

Zone Océanie

Premier tour

Groupe Mélanésie 

|}

Groupe Polynésie 

|}

Barrage Zone Océanie 
 Match aller le 15/02/1997, match retour le 01/03/1997 

|}

Deuxième Tour

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Finale de la zone Océanie 

|}

L' se qualifie pour le barrage Océanie/Asie.

Zone Amérique du Nord

Premier tour

Groupe Caraïbes 1

Groupe Caraïbes 2

Groupe Caraïbes 3

Groupe Caraïbes 4

Groupe Amérique centrale 

|}

Second tour

Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Tour final 
Les trois premiers sont qualifiés pour la phase finale.

|}

Barrage intercontinental AFC/OFC 

 L'Iran se qualifie pour la Coupe du monde grâce à l'application de la règle des buts marqués à l'extérieur.

Les qualifiés 

(*) - qualifiés d'office en tant que pays-hôte (France) et tenant du titre (Brésil).

Notes et références 

 Le guide la Coupe du monde 98, supplément de L'Équipe, mardi .

Liens externes 
 Coupe du monde de la FIFA, France 1998 Qualifications, sur fifa.com
 World Cup 1998 Qualifying, sur rsssf.com

Football en 1996
Football en 1997
Coupe du monde de football 1998
Tour préliminaire de la Coupe du monde de football